Hyōdō est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Akihiro Hyodo (né en 1985), joueur japonais de football
 (né en 2000), joueur japonais de football
 (né en 1962), actrice et chanteuse japonaise
Shingo Hyodo (né en 1985), joueur japonais de football
Tadashi Hyōdō (1899-1980), première aviatrice japonaise

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais